Матяшевка () — железнодорожная станция 5 класса Южной железной дороги, Полтавской дирекции тяги. Находится в 2,5 км от центра села Матяшовка и в 1,5 км от центра села Подлуки.

Описание 
Станция расположена в селе Нижние Яреськи (Шишацкий район Полтавской области). 

Имеет 3 пути, два главных и один запасной.  Зачастую запасной путь используют для приёмки поездов, которые останавливаются под пропуск других поездов.

Расстояние до Киева — 254 км

Расстояние до Полтавы — 85 км

В Полтавской горловине станции есть мост через реку Псёл.

Поезда 
По станции останавливаются все пригородные поезда (Гребенка — Огульцы, Гребёнка — Полтава-Южная, Ромодан — Полтава-Южная, Коломак — Гребёнка, Полтава Южная — Гребенка, Полтава Южная — Ромодан). 

Пассажирские поезда дальнего следования на станции не останавливаются.

История 
Раньше станция была разъездом с 4 путями, на одном из них отстаивались вагоны (позже путь разобрали). В 2000-х разъезд перевели в разряд станций.

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения поездов по станции Матяшевка
 станция Матяшевка на сайте Единая сетевая разметка
Станции Южной железной дороги